Алексей Ширинкин:
 Ширинкин, Алексей Дмитриевич (1897—1937) — советский лётчик.
 Ширинкин, Алексей Иванович (1925—2017) — советский военный и государственный деятель, генерал-полковник.